Außerordentliche Kündigung steht für:

 außerordentliche Kündigung in Deutschland, siehe Kündigung (Deutschland) #Außerordentliche Kündigung
 außerordentliche Kündigung in Österreich, siehe Kündigung (Österreich) #Außerordentliche Kündigung
 außerordentliche Kündigung in der Schweiz, siehe Kündigung (Schweiz) #Ausserordentliche Kündigung